Ronniger kan som auktorsförkortning betyda:

 Karl Ronniger
 Karl Carl Ronniger

Robotskapade auktorsförkortningar